Kete peut désigner :

 Kete, une ville du Ghana ()
 Les Kete, un peuple  de République démocratique du Congo
 le kete, une langue bantoue
 les Kètes, un peuple de Sibérie
 le kète, une langue de Sibérie

Emma Kete (née en 1987), footballeuse néo-zélandaise